boiardo – membro dell'alta aristocrazia feudale russa, rumena, ucraina e bulgara
 boiardo di Stato – come estensione del significato precedente, per lo più con significato spregiativo, termine utilizzato per indicare un alto dirigente, in special modo di un’azienda o ente economico pubblico o di un'industria statale, onnipotente all'apparenza, ma politicamente condizionato
 Boiardo – nobile famiglia di Reggio Emilia, al servizio di Casa d'Este
 Camillo Boiardo – nobile italiano
 Feltrino Boiardo – nobile, condottiero e letterato italiano
 Giovanni Boiardo – nobile italiano
 Giovanni Battista Boiardo – nobile italiano
 Giulia Boiardo – nobile italiana
 Giulio Boiardo – nobile italiano
 Giulio Ascanio Boiardo – nobile italiano
 Ippolito Boiardo – nobile italiano
 Matteo Maria Boiardo – poeta e letterato italiano, membro della famiglia Boiardo

Pagine correlate
Boiardi